Zhurong puede hacer referencia a:

 Zhurong (rover), rover marciano de la Administración Espacial Nacional China;
 Zhu Rong, Dios del fuego mitológico chino.